Роберт «Боб» Дэндридж (; род. 15 ноября 1947 года, Ричмонд, штат Виргиния, США) — американский профессиональный баскетболист. Член баскетбольного зала славы с 2021 года.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. Учился в Университете Норфолка, в 1969 году был выбран на драфте НБА под 45-м номером командой «Милуоки Бакс». Позже выступал за команду «Вашингтон Буллетс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В сезоне 1970/1971 годов Дэндридж стал чемпионом НБА в составе Милуоки, а в сезоне 1977/1978 годов — в составе Вашингтона. Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1973, 1975—1976, 1979). Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1970). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1979), а также один раз — в 1-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1979). Всего за карьеру в НБА сыграл 839 игр, в которых набрал 15 530 очков (в среднем 18,5 за игру), сделал 5715 подборов, 2846 передач, 661 перехват и 303 блокшота.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Норфолк Стэйт Спартанс» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Норфолкского государственного университета